Thur kan syfta på följande platser:

Egypten 
1 El-Tor (guvernementshuvudort i Egypten), Sina al-Janubiyya,

Indien 
2 Thar Desert, öken, Rajasthan,

Schweiz 
3 Thur, flod, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar